Mensonges et Trahisons (An Element of Truth), téléfilm américain de Larry Peerce, diffusé en 1995 ;
 Mensonges et Trahison (Betrayed: A Story of Three Women), téléfilm américain de William A. Graham, diffusé en 1995 ;
 Mensonges et trahisons et plus si affinités..., film français de Laurent Tirard, sorti en 2004 ;
 Mensonges et Trahisons (Doubling Down), septième épisode de la saison 21 de South Park, diffusé en 2017 ;
Mensonges et Trahisons (Dangerous Lies), film américain de Michael Scott sorti en 2020.